Carlo Rubatto – scultore italiano
 Maria Francesca Rubatto – religiosa italiana
 Suore cappuccine di Madre Rubatto – istituto religioso femminile di diritto pontificio